Чемпионат Уругвая по футболу 1981 года — очередной сезон лиги. Все клубы из Монтевидео. Клуб, занявший последнее место, выбыл из лиги. Чемпион и вице-чемпион Лигильи 1981 (Дефенсор и Пеньяроль) квалифицировались в Кубок Либертадорес 1982.

Таблица

Матч за 6-е место 
Дефенсор — Мирамар Мисьонес 2:1

Матчи за право остаться в лиге 
Рампла Хуниорс — Ливерпуль 0:1, 2:1, 0:0 (5:4 пенальти)

«Ливерпулю» было разрешено остаться в лиге.

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1981
Футбол в Южной Америке в 1981 году
1980-е годы в Уругвае